XXIV Чемпионат России по современному пятиборью среди мужчин проходил в городе Москва с 7 по 9 июня 2016 года. Соревнования прошли на базе «Северный». Медали разыгрывались в личном и командном первенстве. Всего на старт вышли 57 спортсменов, по результатам двух полуфиналов определились 36 пятиборцев, которые 9 июня боролись за звание чемпиона России.

Главный судья соревнований, судья всероссийской категории Карташов А. М. Главный секретарь, судья всероссийской категории Кротова Л. Ю.

Личное первенство 

 Личное первенство. Итоговые результаты.

Командное первенство 

4.3782Фролов НикитаФедоров АлександрИванов Виталий

5.3764Секретев ПавелМалюченко ИгорьМалюченко Никита

6.3932Илья ФроловОвчаров ВалерийЛукач Дмитрий (полуфинал)

Ссылки 
 «Спорт-Экспресс» Официальный сайт
 «Советский спорт» Официальный сайт
 Федерация пятиборья России
  ГБУ СШОР "Северный" Москомспорта

Чемпионаты России по современному пятиборью
Спортивные соревнования в Москве